Giacometti, en schweizisk-italienska och italienska efternamn efternamn:
 Alberto Giacometti (1901–1966), en schweizisk målare och skulptör, son till Giovanni Giacometti
 Augusto Giacometti (1877–1947), en schweizisk målare, syssling till Giovanni Giacometti
 Bruno Giacometti (1907–2012), en schweizisk arkitekt, son till Giovanni Giacometti
 Diego Giacometti (1902–1985), en schweizisk skulptör och formgivare, son till Giovanni Giacometti
 Giovanni Giacometti (1868–1933), en schweizisk målare
 Michel Giacometti (1929–1990), en fransk etnolog
 Paolo Giacometti (1816–1882), en italiensk dramatiker
 Zaccaria Giacometti (1893–1970), en schweizisk jurist och liberaldemokratisk politisk tänkare

Italienska efternamn
Schweiziska efternamn
Schweiziska släkter